Кайракты́ — топоним.

Казахстан 
 Кайракты — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Кайракты (до 11.07.2007 Бородиновка) — село в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Кайракты — разъезд в Аксуском районе Алматинской области. 
 Кайракты — село в Шетском районе Карагандинской области.

Россия 
 Кайракты — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.

 Кайракты — река, приток Тобола.
 Кайракты — река, приток Большого Кумака.

См. также 
 Верхние Кайракты
 Нижние Кайракты
 Жаман-Кайракты